Primera B 2016 – campionato di calcio argentino
 Primera B 2016 – campionato di calcio colombiano